Exklusion kan syfta på:

 Allelisk exklusion – en genetisk process
 Exklusion (sociologi) – att med olika medel stänga ut eller avstöta en person eller en grupp från en grupp
 Principen om inklusion/exklusion – ett sätt att räkna antalet element i en union av flera mängderi kombinatorik

Se även
Relegering – varaktig avstängning eller uteslutning från en skola eller annan institution